Весинос ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Чарро.  Занимает площадь 45,06 км². Население — 311 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки